Santa Gema Fútbol Club é um clube de futebol do Panamá fundado em 1983 .

Santa Gema Fútbol Club
Clubes de futebol fundados em 1983